El término Píritu podrá designar a:

Lugares 

 en Venezuela.
 Píritu, poblado del estado Estado Anzoátegui capital del municipio homónimo.
 Píritu, poblado del estado Falcón capital del municipio homónimo.
 Píritu, ciudad en el estado Portuguesa.
 Puerto Píritu, ciudad y capital del municipio Fernando de Peñalver

Divisiones administrativas 

 en Venezuela.
 Municipio Píritu, uno de los 21 municipio que integran el estado Anzoátegui.
 Municipio Píritu, municipio del noreste del estado Falcón.

Plantae 
 Bactris guineensis, planta perteneciente a la familia de las palmeras, conocida como Píritu.